Сезон 1934/35 — двадцать первый сезон для амстердамского «Аякса» в первом футбольном классе Нидерландов и тридцать пятый с момента основания клуба. Главным тренером команды в течение сезона был англичанин Джек Рейнолдс. Домашние матчи в первой западной группе  до ноября 1934 года команда проводила на стадионе «Хет Хаутен», а начиная с декабря принимала уже на новом стадионе «Де Мер». Торжественное открытие стадиона состоялось 9 декабря 1934	года, в этот же день состоялся товарищеский матч между «Аяксом» и французским клубом «Стад Франсе». 

Сезон для команды начался 12 августа 1934 года с товарищеского матча против клуба «Де Кой». В первой западной группе чемпионата клуб стартовал 16 сентября с домашнего матча с «». В заключительном 18-м туре амстердамцы дома разгромили клуб  со счётом 4:0 и гарантировали себе первое место в первой западной группе и участие в финальной части чемпионата. В розыгрыше кубка страны клуб завершил своё выступление на стадии четвёртого раунда.

В турнире чемпионов соперниками «Аякса» стали победители четырёх других региональных групп — ПСВ, «Гоу Эхед», ДВС и «». Первую игру амстердамцы провели 24 марта 1935 года, уступив дома «Гоу Эхеду» со счётом 0:1, а в остальных семи матчах они выиграли четыре встречи и потерпели три поражения. «Аякс» по итогам восьми матчей занял 3-место после «Гоу Эхеда» и ПСВ. Лучшим бомбардиром клуба стал Пит ван Ренен, забивший 28 голов.

Клуб

Состав команды

Руководство

Чемпионат Нидерландов

Первый класс Запад I

Турнирная таблица 
 Итоговое положение «Аякса» в Первом классе Запад I ().

Матчи 
Легенда

Турнир чемпионов

Турнирная таблица 
 Итоговое положение «Аякса» в турнире чемпионов ().

Матчи 
Легенда

Кубок Нидерландов 

Легенда

Прочие матчи 
Легенда

Статистика игроков

Матчи и голы

Бомбардиры

Примечания

Литература

Ссылки 
 Сезон на сайте afc-ajax.info
 Чемпионат Нидерландов на сайте eu-football.info

1934/1935
Аякс